Nowa Wola peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Nowa Wola, un village 
dans la voïvodie de Łódź
 Nowa Wola, un village de la gmina de Rusiec
 Nowa Wola, un village de la gmina de Zelów
de la voïvodie de Lublin
 Nowa Wola, un village 
dans la voïvodie de Mazovie
 Nowa Wola, un village du powiat de Kozienice
 Nowa Wola, un village du powiat de Piaseczno
 Nowa Wola, un village du powiat de Radom
dans la voïvodie de Podlachie
 Nowa Wola, un village